Don Tannahill (1949-), joueur canadien de hockey sur glace,
  (1988-), dramaturge canadien, 
  (1863-1951), peintre américaine,
 Reay Tannahill (1929-2007), historienne et auteure de nouvelles écossaise,
  (1774-1810), poète écossais.

Voir aussi 
 The Tannahill Weavers, groupe de musique écossais.

Patronyme anglais